Daniël Ostyn (Menen, 27 januari 1929) was een Belgisch ambtenaar, vooral bekend door zijn activiteiten voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen, evenals voor het kunstonderwijs.

Levensloop
Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas in 1949 (primus van de klas). Hij was gedurende een week (19-24 september 1949) onderwijzer in de jongensschool van Menen. Vanaf 26 september 1949 werd hij leraar algemene vakken in de 6e moderne van het Instituut Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Sint-Niklaas, tot begin 1952. 

Hij volgde ondertussen lessen in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas (1950-1951) en behaalde voor de Centrale Examencommissie het diploma leraar tekenen Middelbaar Onderwijs van de lagere graad (1951), het diploma Middelbaar Onderwijs in de hogere graad en de diploma's leraar tekenen in het Lager en Middelbaar Normaalonderwijs (1953).

Hij werd leraar tekenen in de Rijksmiddelbare School in Landen en het Koninklijk Atheneum in Tienen (maart 1952 tot september 1956). Van 1952 tot 1955 was hij deeltijds leraar tekenen in de Sint-Jozefshumaniora in Lokeren.

In 1955 behaalde hij voor de Centrale Examencommissie het diploma leraar tekenen Middelbaar Onderwijs van de hogere graad, oude humaniora en werd leraar tekenen (deeltijds) aan de Gesubsidieerde Normaalschool in Hoegaarden (1955-1974), aan het Koninklijk Atheneum in Antwerpen (1956-1963) en in Brasschaat (1963-1967). Vervolgens werd hij voltijds leraar in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen (1967-1977) en leraar wetenschappelijk tekenen in de Middelbare Normaalschool Pulhof Berchem, afdeling Wiskunde-Fysica (1975-1976).

In 1962 promoveerde hij tot licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd leraar kunstgeschiedenis aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Lier (1963-1977) en leraar bijzondere didactiek en praktijk aan het Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (1976-1984).

In 1971 werd hij Inspecteur hoger secundair en niet-universitair hoger onderwijs (tekenen, plastische opvoeding) en in 1972 behaalde hij het brevet studieprefect of directeur Secundair Onderwijs. In 1977 werd hij rijksinspecteur hoger secundair en hoger onderwijs voor tekenen, plastische opvoeding en esthetica. Hij oefende dit ambt uit tot in 1993.

Bijzondere activiteiten
Naast deze beroepsloopbaan vervulde hij bijzondere opdrachten i.v.m. het Kunstonderwijs, bij het Ministerie van Nederlandse Cultuur, bij de Koning Boudewijnstichting, bij radio- en televisieprogramma's, bij het Ministerie voor Nederlandse Cultuur.

 Hij was Voorzitter van de Commissie ad hoc "Onderwijs in de Beeldende Kunsten" in opdracht van de mnisters Jan Lenssens, Theo Kelchtermans en Daniël Coens, vanaf 1986.
 Hij was Voorzitter van de werkgroep "Hervorming van het Deeltijds Kunstonderwijs", in opdracht van de ministers Theo Kelchtermans en Hugo Weckx, 1987.
 Hij kreeg de opdracht een ontwerp van decreet uit te werken, houdende organisatie, rationalisatie en programmering van het deeltijds kunstonderwijs in de Beeldende Kunsten.
 Hij begeleidde de oprichting en de uitbouw van de opleiding in restauratieambachten in het Kunstonderwijs SCP aan de Hogere Rijksschool voor Beeldende Kunsten Anderlecht, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en het Sint-Lucasinstituut Gent.
 Hij ontwierp het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.
 Hij was lid (1956-1979) en voorzitter (1980-1992) van de Centrale Examencommissie voor leraars tekenen en plastische opvoeding, ingericht overeenkomstig KB 28.4.1939 en KB 25.9.1973.
 Hij organiseerde als leraar vijf studiedagen voor leraars plastische opvoeding in het secundair onderwijs met als thema: de kunst als begeleidende factor bij de plastische opvoeding (Antwerpen, 31.1.1970 -                          Koekelberg, 28.2.1970 - Gent, 21.3.1970 - Koekelare, 25.4.1970 - Hasselt, 13.6.1970).
 Hij organiseerde als inspecteur meerdere studiedagen over plastische opvoeding, wetenschappelijk tekenen en esthetische opvoeding.
 Hij verleende medewerking aan pedagogische projecten en navormingsprojecten: onderwijs voor migrantenkinderen; cultuur op school; samenwerking met de educatieve diensten van de musea; culturele dimensie van de eigen leefomgeving.
 Hij begeleidde en organiseerde de bijzondere opleiding "muziekinstrumentenbouw", als beroepsleergangen toegevoegd aan de RMS Willebroek en als hoger secundair beroepsonderwijs aan de Provinciale Technische School Boom.
 Hij begeleidde en organiseerde de bijzondere opleiding "glastechnieken" tso en bso 2de en 3de graad, Technisch Instituut Sint-Joris Menen.
 Hij schreef vier prochures over het Onderwijs met Kapitaliseerbare Eenheden (Ministerie van Onderwijs, E.E.G.):
 De beroepsopleiding Haartooi en Schoonheidsverzorging.
 De beroepsopleiding Elektrische Montage.
 De beroepsopleiding Lassen.
 De beroepsopleiding Bouw.
 Hij was lid van de redactieraad van De Tekengids en van De Technische Weergalm. Hij was lid van de filmcommissie van het Ministerie van Onderwijs.
 Hij verleende medewerking aan Kluwers Onderwijsgids (Kunstonderwijs en Onderwijs in de Kunst).
 Hij leverde bijdragen voor de pedagogische stages en uitwisselingen in het kader van de uitvoering van internationale culturele akkoorden met Nederland, Duitsland en Frankrijk.
 Hij gaf wetenschappelijke leiding voor de samenstelling van de catalogus van de tentoonstelling "Belforten", Lier, 1969.
 Hij was gewestelijk lid van de Koninklijke Commissie voor Volkskunde.

Artistieke activiteiten
 Ostyn werd laureaat van de wedstrijd "Vernieuwing Rouwgrafiek", Pro Arte Christiana, Vaalbeek, 1966.
 Hij nam deel aan de kunsttentoonstelling "Oudleraars en  Oudleerlingen van het Koninklijk Atheneum Antwerpen", 1982.
 Hij publiceerde cartoons in het tijdschrift Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen en in Denkmalschutz Informationen van het Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz Beim Bundesminister des Innern, Bonn, 1980.

Monumentenzorg

Het Europees Monumentenjaar 1975
De campagne Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed was een initiatief van de Raad van Europa. Het erevoorzitterschap voor België werd waargenomen door Albert, de prins van Luik. Door de Minister van Nederlandse Cultuur werd Daniël Ostyn belast met het Vlaams Secretariaat van het Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed 1975 en met de sensibiliseringscampagne in Vlaanderen. Hiervoor werd hij vanuit het onderwijs ter beschikking gesteld met een bijzondere opdracht. (Detachering 1975-1976). 
 Hij organiserde een brede waaier van activiteiten, in samenwerking  met de Vlaamse gemeenten.
 Hij richtte het tijdschrift Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen op en was er de hoofdredacteur van. Het tijdschrift M&L is er de voortzetting van. 
 Hij werd secretaris van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (1978-1980) en was lid van de Vlaamse heraldische Raad (1977-2004).
 Hij was lid van het Internationaal organisatiecomité Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed 1975 van de Raad van Europa.
 Hij was lid van het Comité Monuments et Sites - Committee for Monuments and Sites van de Raad van Europa en van het Comité Directeur pour l’ Aménagement du Territoire et le Patrimoine Architectural - Steering Committee on Monuments and Sites van de Raad van Europa.
 Hij was lid van ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).
 Hij verleende medewerking bij de oprichting van het European Center for training Craftsmen in the Conservation of the Architectural Heritage, Isola di San Servola, Venetië.
 Hij werkte mee in de Unesco-commissie voor Europese gemeenschappelijke studies op gebied van cultuur.
 Hij organiseerde drie studiereizen voor nationale, provinciale en gemeentelijke mandatarissen voor monumentenzorg: Nederland, 18-20 september 1975; Frankrijk, 24-27 september 1975; Groot-Brittannië, 1-4 oktober 1985.
 Hij werkte mee aan publicaties en aan radio- en televisieprogramma's.
 Hij werkte mee aan het multi-mediaal educatief programma "Stad en Onstad", diareeks met begeleidende fonoplaat.

Opdrachten in de Koning Boudewijnstichting
 Lid van het Begeleidingscomité "Restauratie en Ambacht". Opdracht: Onderzoek naar de mogelijkheden en behoeften inzake opleiding in de restauratie-ambachten.
 Oprichting van een Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie (VCAR). Nota Ostyn: "Profiel van de ambachtsman", 1991.
 Vergadering 26 november 1991, bijzonder agendapunt: Opleidingsvormen in het secundair technisch- en beroepsonderwijs. Onderzoek, gepubliceerd in afzonderlijke cahiers:
 Ambacht en Restauratie, een toekomst voor het ambacht?
 Scholing en Arbeidsmarkt.
 Kwalificaties van Werknemers in het Bouwbedrijf.

Publicaties                
 Tentoonstelling “Belforten” te Lier, in: De Autotoerist, orgaan van de Vlaamse Automobilistenbond, 18 september 1969.
 Het Volksleven in de Nederlanden: iconografisch onderzoek op basis van schilderijen uit openbare verzamelingen, in: Handelingen van het XLIe Congres van de Federatie van de Kringen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België, Mechelen, 1970.
 Belforten, een schets van hun geschiedenis en ontwikkeling, in: De Tekengids (DTG), jg 1970.
 In memoriam Etienne Steel,  in :  DTG, 1971.
 Het Volksleven in de Nederlanden: iconografisch onderzoek op basis van schilderijen uit openbare verzamelingen,  in: Handelingen van het 28e Vlaams Filologencongres, Leuven, 1971.
 Kunst en Plastische Opvoeding in Duitsland, in: DTG.
 Determinanten voor een leerplan plastische opvoeding, in : DTG, 1972.
 Heeft Kunstonderwijs zin?,  in: DTG, 1973.
 Geschiedenis van het Kunstonderwijs,  in: DTG, 1974.
 Inventaire et sauvegarde. L’ action des pouvoirs publics, in: Clés, Revue mensuelle d’ actualité artistique, publiée par l’ Association pour l’ Information Culturelle, asbl, mai 1975.
 Il est temps que nous agissions ensemble, in: Toison d’ Or, revue de synthèse, août 1975.
 Belforten: een schets van hun geschiedenis en ontwikkeling, in: Flandra Illustrata, Torens en Belforten in Vlaanderen, Antwerpen, 1975.
 Monumentenzorg en gemeentefusies,  in: Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen (BEV),  januari 1977.
 Borobudur, kunst en religie in het oude Java, in: BEV, januari 1977.
 X, 1978 Jaar van het Dorp,  in: BEV, 1977.
 X, Monumentenzorg : Privé-initiatieven, in: BEV, 1977.
 Ontmoetingsdag Vlaamse Gemeenten, Balegem, 21 mei 1977', in: BEV, juni 1977.
 Het Karbonkelhuis op de Groenplaats te Antwerpen wordt gerestaureerd, in: BEV, juni 1977.
 Monumentenzorg in Tsjechoslowakije, in : BEV, september 1977.
 Burgerlijke architectuur van 1880 tot heden, in : Sirkulaire, september 1977.
 De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, een historische schets, in: BEV, oktober 1977.
 Bij het afscheid van Maurits Naessens, voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, in: BEV, oktober 1977.
 G.H. BAILLY, Het Bouwkundig Erfgoed en de Monumentenzorg, bewerking voor Nederland en Vlaanderen door C.A. van SWIGCHEM en D. OSTYN, Deventer-Antwerpen-Vevey (CH), 1977.
 Une nouvelle législation et une nouvelle politique de la protection des monuments et sites, in: Flandre, vivante region d’ Europe, Cahiers Toison d’ Or, 1978.
 Samen timmeren aan de stadsvernieuwing in Vlaanderen. Over het colloquium te Mechelen,  1 oktober 1977, in: BEV, januari 1978.
 Een belangrijke publicatie: ‘Enkele vingerwijzingen voor het herstel van oude huizen’  in: BEV, februari 1978.
 Zorg voor het roerend kunstbezit : de Kruisoprichting van P.P. Rubens in de O.L.Vrouwkathedraal te Antwerpen, in: BEV, mei 1978.
 De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed: een nieuw arrondissement afgewerkt: Aalst, in: BEV, juli-augustus 1978.
 Hakendover: Sint-Salvatorskerk, in: BEV, juli-augustus 1978.
 Zorg voor het roerend kunstbezit: De restauratie van het Sint-Janspaneel uit het Lam-Godsretabel, in: BEV, september 1978, en maart 1979.
 Een voorbeeld van stadskernvernieuwing in de Bondsrepubliek: de historische stad Ladenburg, in: BEV, november 1978.
 Biografie Maurits Naessens,  in: Maurits Naessens 70:  Het Boek der Vriendschap, Tielt-Amsterdam, 1978.
 Splinter in het Sint-Janspaneel, in: Open Deur, tijdschrift van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, 1978.
 1978: Année du Village, in: Un Avenir pour notre Passé, bulletin d’ information, Conseil de l’Europe, 1978.
 Esthetische vorming in het secundair  onderwijs,  in: Informatieblad van het Ministerie van Nationale Opvoeding, 1978 en 1979.
 S.O.S. Roerend kunstbezit: het retabel van Hakendover, in: BEV, januari 1979.
  Een belangrijke tentoonstelling ‘Kijk op Kunst’. Schilderijen onderzocht met natuurwetenschappelijke methoden. Hasselt 11 februari-31 maart 1979, in: BEV, 1979.
 Opleiding voor Restauratie-ambachten, in: BEV, 1979.
 De urgentie-inventaris Brussel-Hoofdstad, in : BEV, 1979.
 Geschiedenis van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Lier, inleiding in de catalogus “Leraars van de Academie voor Schone Kunsten stellen ten toon”, Lier, s.d. [1979]
 L’ “Année du Village” en Belgique, in: IULA-Nouvelles, revue mensuelle de l’ Union Internationale des Villes, 1979.
 Derde symposium van historische steden, München, Landshut, in : BEV, 1979.
 Opleiding Rstauratie-ambachten. Vakwerk en leemtechniek in het Openluchtmuseum Bokrijk, in: BEV, 1979.
 1980. Europese campagne voor het Stadsherstel, in: BEV, 1979.
 Seminarie Monumentenzorg, Steenokkerzeel 6 juni 1979, in : BEV,  1979.
 Opleiding restauratieambachten. De cursus leemtechniek in Bokrijk. Een eerste ervaring,  in:  BEV, 1979.
 Monumentenzorg in de Vrijstad Bremen, in: BEV, 1979.
 Invularchitectuur, in: BEV, 1979.
 Kunstschatten van de Brugse Sint-Salvatorskathedraal geïnventariseerd, in : Vlaandrensms rfgoed (VE), 1980.
 Start van de Europese Stadsvernieuwingscampagne in Vlaanderen, in: VE, 1980.
  75 jaar Museum Mayer van den Bergh, in: VE, 1980.
 Heden en Toekomst van Kastelen, Parken en Tuinen in België, in: VE, 1980.
 De opleiding in restauratietechnieken, in: VE, 1980.
 Stadskernvernieuwing Kortrijk Centrum-Oost, Overbeke, in: VE, 1980.
 Restauratie en bestemming van de Landcommanderij “Alden Biesen”, een eerste belangrijke stap, in: VE, 1980.
 Andrea Palladio (1508-1580),  in: VE, 1980.
 Europese bezorgdheid voor de verdwijnende restauratie-ambachten. Het colloquium van Fulda, in: VE, 1980.
 Belgique: législation, organisation, financement, participation. Etude de cas: Anvers, Bruges, in: Protection et animation culturele des monuments, sites et villes historiques en Europe. Uitgave van de Deutsche Unesco-Kommissionen, Bonn, 1980.
 Stadsvernieuwingscampagne 1980, in: VE, 1980.
 Het gerestaureerde Huis Delbeke te Antwerpen, in: VE, 1981.
 Het retabel van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, in: VE, 1981.
 Jaarvergadering van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Brussel 14 mei 1981, in: VE, 1981.
 Het Neerhof te Dilbeek. Een originele vorm voor de animatie van bouwkundig erfgoed, in: VE, 1981.
 Armand Knaepen kunstschilder, in: DTG, 1982.
 Krisis maakt behoudsgezind, in: IT Intertechnic, editie Constructo, 1982.
 Enkele facetten van het huidige overheidsbeleid. Het algemeen vormend onderwijs en de kunstzinnige vorming, in: “Het Kunstbeleven in Vlaanderen”, uitgave VNS Vlaams Nationaal Studiecentrum, 1983.
 De examens voor leraars tekenen en plastische opvoeding in het hoger secundair onderwijs en in het hoger onderwijs van het korte type, in: DTG, 1984.
 Plastische Opvoeding, in: Kluwer’s Onderwijsgids, Deel II, aflevering 1, 1984.
 Belforten, in: DTG, 1985.
 Algemeen overzicht in de huidige situatie van het onderwijs in de beeldende kunsten, in: DTG, 1986.
 Navormingsprojecten en Bijscholingsstages, in: DTG, 1987.
 Structuur van het Rijkssecundair Onderwijs 1986-1987: een verbetering voor onze vakken, in: DTG,  1987.
 Cultuur op School, in: DTG, 1988.
 Kunst maakt School, in: DTG, 1988.
 Kunstonderwijs, Beeldende Kunsten, in: Kluwer’s Onderwijsgids, Deel I/3, 1989.
 Ontwerp “Eenheidsstructuur Gemeenschapsonderwijs”: evaluatie i.v.m. het vakkengebied 'Plastische Opvoeding', in: DTG, 1989.
 50 jaar Plastische Opvoeding in het Gemeenschapsonderwijs, een geschiedenis van afbouw, in: DTG, 1989.
 Het Lentedecreet voor ons bekeken, in: DTG, 1990. 
 Kunstwerken als iconografische documentatie voor het volksleven. Iconografische kritiek en iconografische methode, in: Liber Amicorum Prof. Dr Jozef Van Haver, 1991.
 Statuut voor Europese Kunstenaars, in: DTG, 1992.
 Inspectie en Pedagogische Begeleiding. Wie is Wie?, in: DTG, 1992.
 Diploma GLSO-Plastische Kunsten. Diploma GLSO-Algemene Vakken, in: DTG  1993.
 De esthetische dimensie in industriële en ambachtelijke producten. Over verhoudingen in kunstwerken en gebruiksvoorwerpen, in: De Technische Weergalm, Brugge, 1994.
 De waarde van het ego-document, in: Oostvlaamse Zanten, 1995.
 Over het Hogeschooldecreet van 13 juli 1995, in: DTG.
 (samen met Hilde MASUI) Monumenten in kleur, educatief kleurboek, uitgave Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Monumenten en Landschappen, 1996.
 (Jan L. BROECKX, Marc MAES, Paul MORREN & André VANHASSEL, Eenheid en verscheidenheid in de Europese cultuur. Barok 1600 tot 1750, Antwerpen, 1997.
 Het Europees Monumentenjaar 1975, een doorbraak in de Monumentenzorg, in: M&L, 2003.
 Gemeentewapen van Mortsel. Administratieve Historiek, in: Heemkundige Kring Mortsel, Jaarboek 2009.
 Het Gemeentewapen van Mortsel in Legenden, in: Heemkundige Kring Mortsel, Jaarboek 2010-2011.

Eerbetuiging
Uit erkentelijkheid voor zijn verdiensten, verleende de Vlaamse Regering hem in 2005 een persoonlijk wapen, met de wapenspreuk: MUNIFICANDO.

Privé
Daniël Ostyn was getrouwd met Magda De Baets (1931-2018). Ze zorgde ervoor dat haar man kon studeren en zijn carrière kon uitbouwen. Ze zorgde voor de opvoeding van hun 5 kinderen.

Literatuur
 Het Europees jaar van het bouwkundig erfgoed 1975'', in: M&L, januari-februari 2003.

Externe links
 Cv Daniël Ostyn op de webstek van de Normaalschool Sint-Niklaas
 Heraldisch Wapen Daniël Ostyn

Belgisch ambtenaar
Monumentenzorger